Vallen kan syfta på:

Orter 
 Vallen, Kalix kommun – en småort i Kalix kommun
 Vallen, Luleå kommun – en by sydost om Ersnäs i Luleå kommun
 Vallen, Sollefteå kommun – en småort i Sollefteå kommun
 Vallen, Örnsköldsviks kommun – kyrkbyn i Grundsunda socken
 Tidigare namn på Stora Höga, Stenungsund kommun

Byggnader 
 Stadsparksvallen – i folkmun "Vallen" är en fotbollsarena i Jönköping
 Vallens slott – ett säteri i Halland
 Vallens borgruin – en vallanläggning i Skåne